Енглески фудбалски шампиони  су победници највишег лигашког такмичења у енглеском мушком фудбалу, који се од сезоне 1992-1993 назива Премијер Лига. 

Фудбалски савез Енглеске легализовао је професионални фудбал 1885. године, чиме је основано прво потпуно професионално фудбалско такмичење на свету. Почетни период постојања лиге обележила је доминација екипа са севера земље, као и екипа из Мидлaндса, које су професионалније приступале фудбалу него тимови са југа. Ниједна екипа са југа земље није освојила шампионат, све до 1931. године, када је Арсенал тријумфовао. Арсенал је постигао 127 голова на путу ка титули, што представља рекорд за шампионску екипу, мада је другопласирана Астон Вила постигла погодак више, што представља рекорд у највишем рангу енглеског клупског фудбала.

Правила која одређују максималну плату фудбалера престала су да се примењују 1961. године. Ово је узроковало јачање великих и богатих клубова. Финансијске могућности клуба постале су још значајније формирањем Премијер Лиге, коју су сачинили тимови из дотадашње Прве Дивизије. Комерцијализацијом фудбала, потписивани су све уноснији уговори о телевизијским правима, те је повећан јаз између имућних и осталих клубова. Првих пет шампиона у ери Премијер Лиге - Арсенал, Блекбурн Роверс, Челси, Манчестер Јунајтед и Манчестер Сити - освојили су барем једну титулу пре 1992. године, када је уведена Премијер Лига. Лестер Сити је постао шампион први пут 2016. године, што до данашњег дана представља једини тријумф тима који није претходно освајао Прву Дивизију.

Сви клубови који су икада били крунисани шампионском титулом постоје још увек данас и сви учествују у некој од прве четири лиге енглеског фудбала. Шефилд венсдеј је једини клуб, који је бар једном променио своје име након што је освојио титулу. Био је познат само као Венсдеј за прва три од укупно четири наслова шампиона.

Манчестер Јунајтед је освојио 20 титула, највише од свих клубова. Највећи ривал Јунајтеда, фудбалски клуб Ливерпул други је са 18 титула. Ливерпул је доминирао током 1970-их и 1980-их, док је Јунајтед доминирао током 1990-их и 2000-их година под сер Алексом Фергусоном. Арсенал заузима треће место; њихових 13 наслова шампиона освојена су након 1930. године. Евертон (девет титула) имао је доста успеха током своје историје, док су Астон Вила (седам титула) и Сандерленд (шест титула) освојили већину титула пре Првог светског рата. Хадерсфилд Таун у сезони 1924-26, Арсенал у 1933-35, Ливерпул у 1982-84 и Манчестер Јунајтед у 1999-2001 и 2007-09 - једини су тимови који су освојили титулу три сезоне заредом.

Списак 
Тимови означени подебљаним словима су освојили титули у првенству и Купу Енглеске, или титулу у првенству и Купу Европе у тој сезони.

Фудбалска лига (1888—1892)

Прва дивизија фудбалске лиге (1892—1992)

Премијер лига (1992–тренутно) 

Подебљани називи указују на дупле круне – тј. освајање Лиге и Купа Енглеске или Лиге и Европског Купа.

Подебљани курзив указује на освајача троструке круне – тј. Лиге, Купа Енглеске и Европског Купа

Укупан број титула 
Тима означени подебљаним словима такмиче се у Премијер лиги у сезони 2018-19.

Укупан број титула по области

По граду 

Премијер лига
Фудбал у Енглеској